Le championnat du monde de snooker 1994 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (35) 

 143, 105, 102 Alan McManus
 139, 102 Martin Clark
 139 Cliff Thorburn
 137 Billy Snaddon
 134, 108 Brian Morgan
 134, 101 Steve Davis
 133, 112 Drew Henry
 132 John Parrott
 124, 120, 120, 109, 100 Stephen Hendry
 124 Peter Ebdon
 119, 100 Ken Doherty
 118, 100 Fergal O'Brien
 118 Willie Thorne
 116, 112, 108, 107, 103 Jimmy White
 115, 107, 100 Darren Morgan
 114 Dene O'Kane
 100 James Wattana

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1994
Snooker
Snooker 1994
Sport en Angleterre en 1994
Snooker en 1994
Sport en avril 1994
Sport en mai 1994